Ура́льське — село в Україні, в Єланецькому районі Миколаївської області. Населення становить 300 осіб. Орган місцевого самоврядування — Калинівська сільська рада.

Примітки

Посилання 
 Погода в селі Уральське 

Села Вознесенського району